Laviani ist der Familienname folgender Personen:

 Ferruccio Laviani (* 1960), italienischer Architekt und Designer
 Frank Laviani (* 1977), deutscher Fußballspieler